Barra de São Miguel – comune brasiliano dell'Alagoas
 Barra de São Miguel – comune brasiliano della Paraíba